Хро́ника Бу́ргоса () — средневековая латиноязычная анонимная хроника, описывающая события на Пиренейском полуострове от Рождества Христова до 1212 года. Получила название по городу Бургос, в кафедральном соборе которого эта хроника была обнаружена.

Описание 
«Хроника Бургоса» была найдена в начале XVIII века в составе календаря, находившегося в рукописи XIII века. Первое печатное издание было осуществлено в 1721 году в Мадриде. В 1767 году хроника была опубликована в качестве приложения к двадцать третьему тому «España Sagrada». Это издание стало основой для всех последующих публикаций этого исторического источника.

Текст «Хроники Бургоса» в ряде случаев дословно совпадает с текстами «Анналов Компостелы» и «Малой Амвросианской хроники». Поэтому эти три исторических источника иногда объединяют в одну группу, получившую по месту их предполагаемого создания, области Риоха, условное название «Риохские летописи» (). Одновременно, часть историков считает, что «Хроника Бургоса» имеет кастильское происхождение.

«Хроника Бургоса» предваряется введением, рассказывающим о существовавшей в Раннее Средневековье на территории Пиренейского полуострова датировке событий по испанской эре. Начало хроники представляет собой перечисление дат смертей некоторых христианских святых, включая Леандра и Исидора Севильских. Это наименее значимая часть «Хроники Бургоса». Начиная с сообщения о правлении короля вестготов Родериха, хроника основное своё внимание начинает уделять событиям, произошедшим в Кастилии и Наварре. В этой части «Хроники Бургоса» содержится целый ряд сообщений, которые отсутствуют в других исторических источниках. К таким свидетельствам относятся записи о деятельности первых графов Кастилии Родриго и Диего Родригеса Порселоса, об астурийской колонизации, об одном из самых первых на Пиренейском полуострове документально засвидетельствованных наблюдений болидов, об обстоятельствах смерти графа Кастилии Гарсии Фернандеса и правлении его преемников Санчо Гарсии и Гарсии Санчеса. В дальнейшем «Хроника Бургоса», в основном, содержит сведения о смертях правителей и знатных лиц Кастильского королевства, а также о сражениях Реконкисты. Хроника завершается описанием победы испанских христиан над маврами в битве при Лас-Навас-де-Толосе в 1212 году.

Несмотря на частые ошибки в хронологии, «Хроника Бургоса», из-за наличия в своём составе значительного числа уникальных свидетельств, является ценным источником по истории христианских областей Пиренейского полуострова (особенно Кастилии) IX—XIII веков.

Издания 
На латинском языке:
 
На русском языке:

Примечания 

Бургос